MacMurrough ist der Familienname folgender Personen:

 Aoife MacMurrough (ca. 1145–1188)
 Diarmuid Mac Murchadha Caomhánach (* 1110; † 1171), Kleinkönig von Leinster in Irland